Die Abkürzung FXP bezeichnet:

 das File Exchange Protocol
 die eingestellte Zeitschrift FlightXPress

FXP